Måsgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Måsgrund (Vårdö, Åland), 
 Måsgrund, Houtskär, Åboland, 
 Måsgrund, Nagu, Åboland,

Se även
Måsgrundet
Måsgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar